Амруш — фамилия. Известные носители:

 Амруш, Жан Эль Мухув (1906—1962) — алжирский поэт, писатель, журналист.
 Амруш, Милан (1848—1919) — хорватский врач, юрист и политик.